eOne steht für:
 Entertainment One
 eOne Music

EONE